Amozoc kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amozoc de Mota, ort, Puebla, 
 Amozoc (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar